Münz-Kaserne oder Münzkaserne bezeichnet:

 Münz-Kaserne (Altona), an der Großen Johannisstraße in Hamburg-Altona in dänischer Zeit errichtet, von 1867 bis 1885 vom preußischen Grenadier-Regiment Nr. 11 genutzt
 Münz-Kaserne (Koblenz)
 Garnison Münster#Münzkaserne, in der Münzstraße in Münster/Westfalen errichtet, 1898 abgerissen